Bình Đức (An Giang)
 Bình Đức (Long An)
 Bình Đức (Tiền Giang)